Dagana – città del Bhutan, capoluogo dell'omonimo distretto
Dagana – città del Senegal, capoluogo dell'omonimo dipartimento